Премия Хонда (; ) — приз, вручаемый за новые идеи в области . Присуждается Фондом Хонда (Honda Foundation) ежегодно с 1980 года. Премия включает в себя диплом, медаль и денежную составляющую (10 миллионов японских йен). Её лауреатами были всемирно известные учёные, в том числе 3 лауреата Нобелевской премии.

Лауреаты 

 2021 Бенаби, Алим-Луи

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  
 Список лауреатов  

Научные премии Японии
Награды, появившиеся в 1980 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту